Carlo Facchini può riferirsi a:

 Carlo Facchini (1920-2010), calciatore e allenatore italiano
 Carlo Facchini (1960-), musicista, compositore e paroliere italiano